Это дискография американского рэпера и актёра, Лудакриса. Он является самым продаваемым южным рэпером, более чем 17 миллионов записей, было продано в Соединённых Штатах и 24 миллионов записей — по всему миру.

Альбомы

Студийные

Сборники

Микстейпы

Синглы

Как главный исполнитель

Как приглашённый исполнитель

Промосинглы

Гастроли

Прочие песни в чартах

Музыкальное видео 
 2000: What's Your Fantasy
 2000: Southern Hospitality
 2001: Area Codes
 2001: Rollout
 2001: Growing Pains
 2001: Move Bitch
 2002: Saturday (Oooh Oooh!)
 2002: Welcome to Atlanta
 2003: Act a Fool
 2003: P-Poppin
 2003: Stand Up
 2003: Splash Waterfalls
 2004: Diamond in the Back
 2004: Get Back
 2004: Blueberry Yum Yum
 2005: Number One Spot/The Potion
 2005: Pimpin' All Over the World
 2006: Money Maker
 2006: Grew Up A Screw Up
 2006: Runaway Love
 2007: Slap
 2007: Down in tha Dirty
 2008: What Them Girls Like
 2008: Undisputed
 2008: One More Drink
 2009: Nasty Girl
 2009: Everybody Hates Chris
 2010: How Low

Видео игры 
 Def Jam: Vendetta (2003)
 The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay (2004)
 Def Jam: Fight for NY (2004)
 NBA Ballers Phenom (2006)
 Def Jam: Icon (2007)

Примечание 

Лудакрис
Лудакрис
Лудакрис